Ли́ндов () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Восточный Пригниц-Руппин. Подчиняется управлению Амт Линдов (Марк). Население составляет 3097 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 65,17 км². Официальный код — 12 0 68 280.

Город подразделяется на 6 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга